Kalin je lahko: 

 Kalin, ptica pevka 
 Kalin, priimek več znanih ljudi